Chinese suite (Foulds), suite door de Britse componist John Foulds
Chinese suite (Vasilenko), suite door de Russische componist Sergej Vasilenko